Shazam puede referirse a:

 Shazam, aplicación para telefonía móvil. 
 Shazam, personaje ficticio y héroe de DC Comics.
 Shazam, personaje ficticio y mago de DC Comics.
 ¡Shazam!, película estadounidense de 2019.
 Shazam Safin, deportista soviético especialista en lucha grecorromana.
 Foxy Shazam, banda estadounidense de rock.